El término berezo rojo puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Erica australis;
 El nombre común de la planta Erica vagans.